Касони је назив за више градова у Италији:
 Касони (Белуно)
 Касони (Болоња)
 Касони (Кјети)
 Касони (Ферара)
 Касони (Ђенова)
 Касони (Лоди)
 Касони (Модена)
 Касони (Падова)
 Касони (Парма)
 Касони (Павија)
 Касони (Пескара)
 Касони (Пјаченца)
 Касони (Пиза)
 Касони (Пистоја)
 Касони (Ређо Емилија)
 Касони (Тревизо)
 Касони (Верона)
 Касони (Виченца)